Домаћица се може односити на:

Домаћица, особа која обавља „женске“ послове по кући
Домаћица (вез), врста веза
Домаћица (кекс), врста кекса
Домаћица (часопис)

Види јиш

Домаћин (вишезначна одредница)